Gurlitt ():
 Cornelius Gurlitt (1820, Altona – 1901, Altona), německý hudební skladatel
 Cornelius Gurlitt (historik umění)
 Cornelius Gurlitt (sběratel) (1932–2014)
 (Friedrich) "Fritz" Gurlitt, také Friedrich (1854–1893), německý obchodník s uměním
 Hildebrand Gurlitt (1895–1956), německý historik- a prodejce umění
 Johann Gurlitt
 Louis Gurlitt (1812–1897), německý malíř
 Ludwig Gurlitt (1855–1931), německý pedagog
 Manfred Gurlitt (1890–1972), německý skladatel a hudební pedagog
 Wilhelm Gurlitt (1844–1905), německý klasický archeolog
 Wilibald Gurlitt,  (1889–1963), německý muzikolog
 Wolfgang Gurlitt (1888–1965), německý galerista a vydavatel

Externí odkazy 
 

Židovská příjmení
Německá příjmení